The Originals - banda estadunidense de soul music
 The Originals - banda brasileira de rock
 The Originals (álbum) - coletânea da banda KISS
 The Originals II - outra coletânea da banda KISS
 The Originals - spin-off da série The Vampire Diaries

Desambiguações de artes